Nazwisko Onuf nosili:
 Bronislaw Onuf (Onufrowicz) (1863–1928), rosyjsko-szwajcarsko-amerykański lekarz neurolog i psychiatra polskiego pochodzenia
 Nicholas Onuf, amerykański politolog
 Peter S. Onuf, amerykański historyk